Alessandro I di Scozia – re di Scozia dal 1107 al 1124
 Alessandro II di Scozia – re di Scozia dal 1214 al 1249
 Alessandro III di Scozia – re di Scozia dal 1249 al 1286
 Alessandro di Scozia – figlio di Alessandro III di Scozia e suo erede al trono